Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились c 1 по 2 августа в Водном центре.

Майкл Фелпс выиграл 200 метров комплексным плаванием на третьей Олимпиаде подряд, став первым мужчиной, кому удалось выиграть одну дистанцию на трёх Олимпиадах подряд. Райан Лохте стал призёром на этой дистанции на третьей Олимпиаде подряд.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012